Кори Брэндан (, настоящее имя — Кори Брэндан Путман (); род. 11 апреля 1976 года, Чикаго) — американский музыкант, более известный как вокалист американской металкор-группы Norma Jean.

Помимо Norma Jean, Кори был участником таких музыкальных групп, как Eso-Charis, Living Sacrifice, Uses Fire, The Handshake Murders, Fear Is the Driving Force и The Radio Sky. В 2015 году Кори совместно с Райаном Легером (экс-барабанщик американской металкор-группы Every Time I Die) и Крисом ЛиМастерсом (экс-гитарист американской пост-хардкор-группы Dead and Divine) основали группу под названием Hundred Suns.

Биография 
Кори Брэндан родился в городе Чикаго, штат Иллинойс 11 апреля 1976 года. У Кори есть три родных брата, один старший и два младших: Тристен, Мэт и Адам Путманы соответственно . Женат на фотографе Рэйчел Родименн, от которой у Кори двое детей.

Кори дальтоник.

В конце 2008 года Кори основал свою графическую и дизайнерскую компанию под названием UNwork, благодаря своему опыту в музыкальном бизнесе и художественным навыкам. Компания занималась разработкой дизайна обложек и прочего для всех групп по всему миру.

Дискография 
Norma Jean
 O' God, the Aftermath (2005)
 Redeemer (2006)
 The Anti Mother (2008)
 Meridional (2010)
 Wrongdoers (2013)
 Polar Similar (2016)
All Hail (2019)

Примечания 

Музыканты христианского рока
Дальтоники